

Personaggi anime e manga 
 Shōtarō Kaneda – giovane delinquente e leader di una banda di motociclisti

Persone 
 Hiroshi Kaneda (1953) – astronomo e informatico giapponese
 Kōichiro Kaneda (1932-2011) – giornalista giapponese
 Mami Kaneda (1968) – calciatore giapponese
 Masaichi Kaneda (1933) – giocatore di baseball e allenatore di baseball giapponese
 Miho Kaneda (...) – calciatore giapponese
 Nobutoshi Kaneda (1958) – calciatore giapponese
 Ryūnosuke Kaneda (1928-2009) – attore giapponese
 Shiho Kaneda (1965) – calciatore giapponese
 Tomoko Kaneda (1973) – doppiatrice (o seiyū) giapponese
 Yūji Kaneda (1978) – batterista giapponese